Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в седьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 женщин.

Результаты

Велоспорт

Шоссе

Трек

Лёгкая атлетика

Плавание 

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Мужчины

Женщины

Футбол 

 Группа А

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года